

Localidades 

 Urbach (Baden-Württemberg)
 Urbach (Renânia-Palatinado)
 Urbach (Turíngia)

Outros 
 24529 Urbach

Desambiguação